Por Cortes de Leão pode estar à procura de:
 Cortes de Leão de 1188
 Cortes de Leão de 1192

Desambiguação